L'Open de Gibraltar 2021 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2020-2021.

Exceptionnellement en raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi a eu lieu à la Marshall Arena de Milton Keynes.  Il est organisé par la WPBSA et parrainé par le bookmaker BetVictor.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi est marqué par le retour à la compétition du septuple champion du monde Stephen Hendry, retiré du circuit professionnel depuis la fin de la saison 2011-2012.

Le tenant du titre est Judd Trump, il s'était imposé contre Kyren Wilson en finale 4 à 3 l'an passé.

Faits marquants 
Stephen Hendry ne passe pas le premier tour, mais réalise son  century en carrière.

Seul Mark Selby pouvait encore priver Judd Trump du gain de la BetVictor European Series, mais il est battu dès les  de finales par Chris Wakelin. Trump remporte donc ce trophée ainsi que le bonus de  pour la deuxième saison consécutive.

Pour la troisième fois cette saison, Trump affronte Jack Lisowski en finale d'un tournoi classé. Le dénouement ne diffère pas des deux autres fois, puisque Trump s'impose par 4 manches à 0, soulevant ainsi son cinquième trophée de la saison.

BetVictor European Series 
Le tournoi fait partie de la BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des six tournois éligibles.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

 145, 103  Jamie Jones
 142, 137, 130, 124  Mark Selby
 140, 113  Shaun Murphy
 140  Scott Donaldson
 138  Riley Parsons
 137, 126, 103  Jack Lisowski
 137  Chris Wakelin
 134, 114  Jamie Clarke
 132, 115  Fraser Patrick
 132, 105  Chen Zifan
 131, 128, 126, 124, 124, 106, 104, 101  Judd Trump
 130, 129, 103  Barry Hawkins
 127, 115, 107  Stuart Carrington
 126  Mark Allen
 125  Mitchell Mann
 124, 107  David Gilbert
 124  Luo Honghao
 123, 102  Soheil Vahedi
 121, 115, 113, 109, 101  Xiao Guodong
 119, 102  Matthew Selt
 119  Thepchaiya Un-Nooh
 118  Anthony McGill
 116  Ashley Hugill
 116  Elliot Slessor
 115, 109, 105  Kyren Wilson
 113  Anthony Hamilton
 112, 100  Luca Brecel
 109, 106  Liam Highfield
 108  Ricky Walden
 107, 105, 100  Ali Carter
 107  Stephen Hendry
 107  Lu Ning
 106, 102  Liang Wenbo
 105  Hossein Vafaei
 104  Tom Ford
 104  Pang Junxu
 103  Oliver Lines
 103  Mark Williams
 102  Billy Joe Castle
 101, 101  Jamie O'Neill
 101  Chang Bingyu
 101  Si Jiahui
 100  Martin Gould
 100  Sunny Akani

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Gibraltar 2020
 Open de Gibraltar

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Open de Gibraltar de snooker
Snooker en 2021